Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale Sainte-Marie-Majeure :
 la cathédrale Sainte-Marie-Majeure de Barletta en Italie ;
 la cathédrale Sainte-Marie-Majeure de Lisbonne au Portugal ;
 la cathédrale Sainte-Marie-Majeure de Marseille en France ;
 la cathédrale Notre-Dame-de-la-Seds de Toulon en France.

Voir aussi 
 
 Liste des cathédrales

MarieMajeure
~SainteMarieMajeure